Ле-Понді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Орлеана, 37 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 132,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Понді на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Понді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер